Малпаис има више значења:

 Малпаис (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Малпаис (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Малпаис (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Малпаис (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Малпаис (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Малпаис (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Малпаис (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику